Alitta — род морских многощетинковых червей из семейства нереид (Nereididae).

Виды 
Род Alitta включает следующие виды:
 Alitta grandis (Stimpson, 1853)
 Alitta succinea (Frey & Leuckart, 1847)
 Alitta virens (M. Sars, 1835)
 Alitta acutifolia (Ehlers, 1901)
 Alitta brandti Malmgren, 1865

Примечания 

Nereididae